K-1 World Grand Prix 1997 - piąty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Holender Ernesto Hoost.

Rezultaty 
Ośmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 7 września 1997 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 1997 Opening.

Walki ćwierćfinałowe:
  Francisco Filho vs  Sam Greco – Filho przez KO (prawy sierpowy), 0:15 1R
  Ernesto Hoost vs  Jérôme Le Banner – Hoost przez KO (prawy prosty), 1:15 1R
  Peter Aerts vs  Mike Bernardo – Aerts przez TKO (prawy prosty w korpus), 1:17 3R
  Andy Hug vs  Masaaki Satake – Hug przez KO (kopnięcie okrężne w głowę), 1:15 1R
Walki półfinałowe:
  Ernesto Hoost vs  Francisco Filho – Hoost przez decyzję większości (30-29, 30-30, 30-29)
  Andy Hug vs  Peter Aerts – Hug przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-28, 30-28)
Walka dodatkowa (5x3 min.):
  Taiei Kin vs  Taro Minato – Kin przez jednogłośną decyzję (50-48, 50-47, 50-47)
Walka finałowa:
  Ernesto Hoost vs  Andy Hug – Hoost przez decyzję większości (30-29, 30-29, 30-30)

K-1 Japan GP '97 Featherweight Tournament 
Podczas gali został rozegrany również 4-osobowy turniej K-1 Japan GP '97 w wadze piórkowej.

Walki półfinałowe:
  Takehiro Murahama vs  Kensaku Maeda – Murahama przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-28, 30-27)
  Kenichi Sato vs  Suguru Yamanouchi – Sato przez TKO (rozcięcie), 2:10 1R
Walka finałowa:
  Takehiro Murahama vs  Kenichi Sato – Murahama przez jednogłośną decyzję

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
1997 w sporcie